CCT6A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 531 амінокислот, а молекулярна маса — 58 024.

Кодований геном білок за функцією належить до шаперонів. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки